Kas – miasto i dystrykt w Sudanie
 Kaş – miasto w Turcji
 Kas – rzeka w Rosji, w Kraju Krasnojarskim, lewy dopływ Jeniseju
 Kas – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo, w dystrykcie Ajn al-Arab

 „Kas” – pseudonim artystyczny Zbigniewa Kasprzaka
 KAS-Campagnolo – zawodowa drużyna kolarska w latach 70. XX wieku
 Krajowa Administracja Skarbowa – forma organizacyjna polskiej administracji podatkowej (AP) i celno-skarbowej (SC i KS) istniejąca od 1 marca 2017